Procuratore – incarico politico della storia romana
 Procurator Augusti – titolo assegnato in età imperiale romana ad agenti che operavano su mandato dell'imperatore in diverse branche dell'amministrazione
 Procurator pro legato – carica straordinaria assegnata ai procuratori presidiali nell'Alto impero romano
 Procuratore – nel diritto, soggetto che in base ad un rapporto continuativo ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa pur non essendo preposti ad esso
 Procuratore sportivo – professione che negozia, per conto degli atleti, i contratti con le società sportive ottenendo, in cambio, una percentuale dell'ingaggio
 Procuratore – rappresentante della pubblica accusa nei processi penali
 Procuratore della Repubblica – in Italia, un appartenente alla magistratura posto a capo della Procura della Repubblica 
 Procuratore aggiunto - vice del procuratore della Repubblica
Procuratore - nel parlamentarismo spagnolo, è il rappresentante eletto, o delegato, di un territorio nelle Cortes

Pagine correlate 
 Procura
 Procuratore generale (disambigua)